CBJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cabo Rojo (Repubblica Dominicana)